Махмут Марипович Арипджанов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1938 году. Член КПСС.

С 1962 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1962—1992 гг. — помощник машинистра экскаватора, секретарь комитета комсомола комбината, первый секретарь горкома ЛКСМ Узбекистана, заведующий отделом, секретарь горкома КПУ, инструктор ЦК КПУ, 1-й секретарь Ангренского горкома КПУ, 1-й секретарь Алмалыкского горкома КПУ, в аппарате ЦК КПСС, 1-й секретарь Андижанского обкома КП Узбекистана, заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва, народным депутатом СССР.

Ссылки 
 Арипджанов

Персоналии:Ангрен
Первые секретари Алмалыкского горкома КП Узбекистана
Первые секретари Андижанского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Народные депутаты СССР
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Делегаты XXVII съезда КПСС
Заместители глав правительств Узбекской ССР
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Делегаты XIX конференции КПСС